Llorenç est un nom désignant des personnes et des lieux.

Nom 
 Llorenç Gómez (1991-), joueur de football de plage international espagnol
 Llorenç Villalonga (1897-1980), écrivain majorquin
 Joan Llorenç (Juan Llorens en espagnol, 1458-1520), bourgeois de la ville de Valence, considéré comme l'idéologue et le premier meneur de la révolte des Germanías
 Llorenç Barber (1948-), musicien-compositeur-musicologue et artiste sonore espagnol
 Llorenç Vidal Vidal, poète, éducateur et pacifiste majorquin
 Llorenç Matamala i Piñol (1856-1925), sculpteur catalan
 Llorenç Rifé (1938-2021), footballeur espagnol
 Llorenç Milans del Bosch (1816-1880), militaire espagnol
 Llorenç Serra Ferrer (1953-), entraîneur espagnol de football
 Maximilià Thous i Llorenç (1900-1957), écrivain et homme politique valencien

Lieu 
 Llorenç del Penedès, commune de la province de Tarragone
 Sant Llorenç d'Hortons, commune de la province de Barcelone
 Sant Llorenç Savall, commune de la province de Barcelone
 Sant Llorenç des Cardassar (en castillan : San Lorenzo de Cardessar), municipalité de l'île de Majorque
 Sant Llorenç de Tuent, sur la municipalité d'Escorca, à Majorque
 Sant Llorenç de la Muga (en espagnol : San Lorenzo de la Muga), commune catalane
 Sant Llorenç de Morunys, commune de la comarque du Solsonès dans la province de Lleida
 Monastère de Sant Llorenç del Munt, monastère roman situé dans le parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l'Obac